Prairie Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Prairie Island (Goodhue County, Minnesota)
 Prairie Island (Itasca County, Minnesota)
 Prairie Island (Winona County, Minnesota)
 Prairie Island (Nebraska)

Prairie Island  steht für:
 Prairie Island Township im Merrick County, Nebraska
 Prairie Island Indian Community in Minnesota
 Kernkraftwerk Prairie Island in Minnesota, siehe en